Hesperian steht für:

 Hesperian (Schiff), britisches Passagierschiff von 1908,
 Hesperian (Mars), ein geologisches System auf dem Mars